El nombre José Sosa puede referirse a:
José Sosa, futbolista argentino.
José Sosa, beisbolista dominicano.
José Sosa Esquivel, tenor mexicano.
José Sosa Luzardo, pintor uruguayo.
José Sosa Hormigo, diputado socialista español de la Segunda República que participó en la defensa de Badajoz en los inicios de la guerra civil española.